Andrews [endrjús] může znamenat:

příjmení
 Dana Andrews (1909–1992) – americký herec
 Elizabeth Andrews (Elizabeth Smith; 1882–1960) – velšská spisovatelka a politička
 Ernie Andrews (1927–2022) – americký zpěvák
 James J. Andrews (1829–1862) – hrdina občanské války
 John Andrews (1784–1847) – britský podnikatel, průkopník paroplavby
 Julie Andrewsová (* 1935) – britská herečka, zpěvačka a spisovatelka
 Marvin Andrews (* 1975) – fotbalový obránce z Trinidad-Tobaga
 Maxene Andrews (1916–1995) – americká zpěvačka, jedna z The Andrews Sisters
 Mike Andrews – britský hudební vydavatel
 Naveen Andrews (* 1969) – anglický herec
 Patty Andrews (1918–2013) – americká zpěvačka, jedna z The Andrews Sisters
 Roy Chapman Andrews (1884–1960) – americký přírodovědec, dobrodruh a cestovatel
 Sally Andrewsová (* 1990) – novozélandská herečka
 Thomas Andrews (1873–1912) – irský lodní konstruktér, hlavní konstruktér Titanicu
 LaVerne Sophia Andrews (1911–1967) – americká zpěvačka

jiné významy
 Andrews County – okres ve státě Textas
 The Andrews Sisters – dívčí pěvecké duo
 Andrewsova spojená základna – letecká základna USA ve státě Maryland
 St Andrews – skotské město
 Univerzita v St Andrews

Anglická příjmení